Kun Pál (1827–1896) bölcsész doktor, főgimnáziumi tanár, szakíró
Kun Pál (1842–1891) kollégiumi tanár Sárospatakon, költő, szakíró
Kun Pál (1959) festőművész